Павловское сельское поселение — муниципальное образование в Рамонском районе Воронежской области.

Административный центр — село Гремячье.

География 
Сельское поселение расположено в западной части района. Муниципальное образование граничит на севере — с Ломовским сельскими поселением и Липецкой областью, на востоке — с Большеверейским сельским поселением, на юге — с Сомовским сельским поселением, на западе — с Семилукским районом.

Территория расположена в пределах Среднерусской возвышенности Придонского мелового района типичной лесостепи. Территория характеризуется слабоволнистым рельефом с овражно-балочной расчлененностью, с уклоном в северном направлении в сторону русла р. Большая Верейка. Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями. По территории поселения протекает река Большая Верейка и река сухая ВерейВерейка. Имеется несколько прудов.

Населённые пункты 
В состав поселения входят:
 село Гремячье,
 село Высочкино,
 село Лебяжье,
 село Павловка,
 хутор Руда.

Население

Социальная сфера

Образование 
На территории Павловском сельском поселения функционирует общеобразовательная школа в селе Гремячье емкостью 192 человека. Дошкольные детские учреждения и детские внешкольные учреждения на территории поселения отсутствуют.

Здравоохранение 
На территории Павловского сельского поселения функционируют два фельдшерско-акушерских пункта в селе Гремячье и селе Лебяжье. Так же на территории Павловского сельского поселения располагается аптечный пункт.

Примечания 

Муниципальные образования Рамонского района
Сельские поселения Воронежской области